Печоры (муниципальное образование «Печоры» или городское поселение «Печоры») — муниципальное образование со статусом городского поселения в составе Печорского муниципального района Псковской области.

Административный центр — город Печоры.

География 
Территория городского поселения граничит на юге с Лавровской, на востоке — с Круппской и Новоизборской волостями Печорского района Псковской области, на западе и севере — с Эстонией (волостью Сетомаа уезда Вырумаа).

Население 

Суммарная численность населения городского поселения Печоры и двух сельских поселений Изборской и Паниковской волостей, объединённых в новообразованное городское поселение Печоры, по состоянию на 1 января 2015 года составляла 14179 человек.

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 175 населённых пунктов, в том числе 1 город и 174 деревни:
.

История 
Городское поселение Печоры было создано согласно Закону Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ путём объединения города Печоры и упразднённой Печорской волости.

В 2005—2015 годах в состав городского поселения входило 43 населённых пункта: город Печоры и 42 деревни: Буравцы, Бабино, Белоусово, Березнюк, Булатново, Вашина Гора, Горушка, Грабилово, Горохово, Декшино, Давыдов Конец, Демидово, Задребье, Заболотье, Забелино, Затрубье-Лебеды, Замшарье, Индовино, Козье Загорье, Кошельки, Лезги, Луковка, Машково, Мурашкино, Митковицкое Загорье, Митковицы, Новые Бутырки, Подавалицы, Павлово, Подлесье, Рысево, Сорокино, Смольник, Тайлово, Тивиково, Ульянцево, Уланово, Умковичи, Херково, Чавыдово, Черноярово, Чальцево.

Городское население в границах 2005—2015 годов по данным переписи на 14 октября 2010 года составляло 89,3 % (11195 жителей города Печоры), сельское население — 10,7 % (или 1343 сельских жителей).

В апреле 2015 года в состав городского поселения были включены две упразднённые Изборская и Паниковская волости.

Археология 
В 1912 году районе деревни Малы был найден каролингский меч с изображением усатого человека на навершии меча.

Примечания 

Муниципальные образования Печорского района
Городские поселения Псковской области